Bertrand Guillou, né le 27 juillet 1968, est un dessinateur français.

Biographie

Filmographie 
 Leclerc, le rebelle, France 3, 2017

Notes et références

Liens externes 
 
 
 RFI.fr

Dessinateur français
Dessinateur français de bande dessinée
Illustrateur de science-fiction
Scénariste français de bande dessinée
Collaborateur de Pilote
Naissance en juillet 1968